

Дорчестер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Дорчестер — місто, штат Техас
 Дорчестер — селище, штат Іллінойс
 Дорчестер — селище, штат Небраска
 Дорчестер — селище, штат Вісконсин